Turbinoliidae är en familj av koralldjur. Turbinoliidae ingår i ordningen Scleractinia, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Turbinoliidae 59 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Turbinoliidae